Брусно може бити:

 Брусно, највјероватније садашња Брусна код Фоче, родно мјесто Стефана Војислава
 Брусно (Банска Бистрица), насељено мјесто у округу Банска Бистрица, Банскобистрички крај, Словачка Република
 Брусно (Пољска), насељено мјесто у Војводству Западно Поморје, Република Пољска